Baron kan syfta på:

Generellt 
 Baron – en adelstitel
 Baron (ost) – en ostsort

Geografi

Frankrike 

 Ruisseau le Buron, vattendrag, departementet Puy-de-Dôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Baron-sur-Odon, kommun, departementet Calvados i regionen Normandie, 
 Baron, Oise, kommun, 
 Baron, Saône-et-Loire, kommun, 
 Baron, Gironde, kommun, 
 Baron, Gard, kommun,

Haiti 

 Bahon (kommun), Nord,

Indonesien 

 Desa Baron (administrativ by i Indonesien, lat -7,64, long 111,35), Jawa Timur, 
 Kecamatan Baron, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Baron (administrativ by i Indonesien, lat -7,61, long 112,06), Jawa Timur, 
 Desa Baron (administrativ by i Indonesien, lat -7,01, long 112,45), Jawa Timur,

Karibiska Nederländerna 

 Barón, kulle, Bonaire,